Označení USS Intrepid nesla v historii amerického námořnictva čtyři plavidla:
 USS Intrepid (1798), ketch sloužící v letech 1803–1804, původně francouzská loď Intrepid z roku 1798
 USS Intrepid (1874), experimentální torpédový člun sloužící v letech 1874–1882
 USS Intrepid (1904), cvičný bark sloužící v letech 1907–1921
 USS Intrepid (CV-11), letadlová loď třídy Essex sloužící v letech 1943–1974